Pedro Soares Branco

Especialista em Medicina Física e Reabilitação com competência em Geriatria; Doutorado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas/NOVA Medical School. Responsável da Especialidade de Medicina Física e de Reabilitação do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central. Professor Auxiliar Convidado da Faculdade de Ciências Médicas/NOVA Medical School, com a Regência de História da Medicina.

Fora do âmbito profissional: membro da Academia Nacional de Belas Artes. Consultor da Biblioteca do Exército, Museu Militar de Lisboa e Palácio Nacional da Ajuda. Condecorado com a Medalha de Dom Afonso Henriques - Mérito do Exército, de 1ª Classe.

Livros não-médicos publicados  

"Coberturas Militares Portuguesas, 1740-1918" (Edições Inapa, 2000)

"Portugal Militar, 1850-1918"(Edições Inapa, 2003)

"Exército Português - Memória Ilustrada" (Quimera, 2005)

"Uniformes Portugueses da Guerra Peninsular" (Tribuna da História, 2009)

"Uniformes do Corpo Expedicionário Português" (Fronteira do Caos, 2014)

"Uniformes do Exército Português, 1895-1910" (Fronteira do Caos, 2015)

"Uniformes do Exército Português, 1913-1919" (Fronteira do Caos, 2015)

"Uniformes do Exército Português - 1764" (Fronteira do Caos, 2017)

"Uniformes do Exército Português - 1885-1887" (Fronteira do Caos, 2017)

"Família Real - Uniformes" (Fronteira do Caos, 2018)

"Uniformes do Exército Português, 1888-1894", Tomos 1 e 2 (Fronteira do Caos, 2019)     

 

Naturais de Lisboa
Professores universitários de Portugal
Médicos de Portugal